Моллов Русчу Георгиевич (20 ноября 1867, Полтавская губерния — 1925) — русский государственный деятель. Действительный статский советник. По национальности болгарин.

Биография 

 15 мая 1889 окончил Императорское училище правоведения (50-й выпуск). Титулярный советник, определён в Орловский окружной суд.
 1890 помощник секретаря уголовного отделения.
 1891 Коллежский асессор. Секретарь Уголовного отделения.
 1893 Судья г. Карачев
 1894 товарищ (заместитель) прокурора Полтавского окружного суда
 1899 Коллежский советник
 1900 товарищ (заместитель) прокурора Ярославского окружного суда
 1903 товарищ (заместитель) прокурора Московского окружного суда. Присвоен чин Статский советник.
 1906 прокурор Полтавского окружного суда
 1909 прокурор Виленского окружного суда
 1910 Действительный статский советник.
 1911 прокурор Одесской судебной палаты
 6 сентября 1915-23 ноября 1915 директор Департамента полиции. Одна из причин увольнения от должности — вступление Болгарии в Первую мировую войну на стороне Центральных держав. Участвовал в комиссии по расследованию деятельности служб контрразведки. Также полтавский губернатор.
 1916 член Главного присутствия по фабричным и горнозаводским делам
 после революции. Служил у гетмана Скоропадского на Украине в должности Главноуправляющего по ликвидации общеземских и общегородских учреждений и их имущества.

Служил у Деникина. Затем в эмиграции в Болгарии.

В мае 1920 — марте 1922 председатель Общества Единения Русских в Болгарии. В 1921 г. был рекомендован для участия в Русском Зарубежном Церковном Соборе в Сремских Карловцах (Югославия). Входил в состав Союза русских судебных деятелей.

Награды 

 1900 орден Св. Анны III степ.
 1907 орден Св. Анны II степ.
 1912 орден Св. Владимира III степ.
 1914 орден Св. Станислава I степ.

Семья 

Жена Александра Львовна Старицкая.
 Сын Георгий (1895), также обучался в Училище правоведения
 Дочери: Наталья (1899) (Велчева),
 Ксения (1901) (Багинская),
 Ольга (1903) (Зиновьева),
 Ирина (1905) (Безобразова, Литвинова).

Литература 

 Формулярный список // Из глубины веков: Альманах.- 1998.- № 10
 

Юристы Российской империи
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Действительные статские советники